Bossington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Bossington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Bossington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset